Dixit (du latin : « il a dit ») est employé en français pour indiquer l'auteur d'une citation. Mais ce mot est employé de bien d'autres manières :

Œuvres musicales 
 Dixit Dominus, six œuvres composées par Alessandro Scarlatti sur le psaume 109 (début du )
 Dixit Dominus,  œuvre composée par Georg Friedrich Haendel en s'inspirant du psaume 109 (1707).
 Dixit Dominus, deux œuvres composées par Antonio Vivaldi sur le  psaume 109 (RV 594 et RV 595).

Autres 
 Dixit, jeu de société de Jean-Louis Roubira, lauréat de l'As d'Or Jeu de l'année 2009 et Spiel des Jahres 2010.
 Dixit, marque de prêt-à-porter et d’accessoires féminins, implantée en Europe, Russie, Maghreb et Moyen-Orient.
 Dixit éditions, éditeur français, dans le domaine de l'audio-visuel.

Patronyme
 Madhuri Dixit, actrice indienne née le  à Mumbai.
 Avinash Dixit (1944-), économiste américain d'origine indienne.

Références 

Homonymie de patronyme